Marazliivka puede referirse a:

Marazliivka, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Marazliivka, localidad del Raión de Tatarbunary en el óblast de Odesa (Ucrania).